Симас Ясайтис (; род. 26 марта 1982 года в Вильнюсе, Литовской ССР, СССР) — литовский профессиональный баскетболист, играющий за баскетбольный клуб «Джукия».

Карьера

Клубная 
Дебютировал в профессиональном баскетболе в сезоне 2000-01 в литовском клубе «Сакалай». Осенью 2001 года перешёл в «Летувос Ритас», в котором отыграл пять сезонов. В дебютном сезоне за новую команду набирал в среднем 8 очков за матч и совершал 3,6 подбора. Затем выступал за различные европейские клубы. 31 декабря 2010 года Ясайтис вернулся в «Летувос Ритас». В июле 2011 года подписал контракт сроком на один год с турецким «Тюрк Телеком». В 2015 году снова играл за «Летувос Ритас».

Международная 
Дебютировал за первую сборную на Евробаскете 2005 года, где его команда заняла пятое место. Бронзовый медалист чемпионата Европы 2007 года и чемпионата мира 2010 года.

Достижения 
 Чемпион Литвы : 2002, 2006
 Чемпион Балтийской лиги : 2006
 Обладатель Кубка УЛЕБ : 2005
 Бронзовый медалист чемпионата Европы по баскетболу : 2007
 Чемпион Испании : 2008
 Бронзовый медалист чемпионата мира по баскетболу : 2010
 Обладатель Еврокубка: 2013

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Сакалай»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Орландина»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года